Эль-Гранадо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 98 км². Население — 572 человека (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Granado

Муниципалитеты Уэльвы